

Carriera

Club 
L'8 febbraio 2019 viene acquistato a titolo definitivo dalla squadra serba del .

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 
 
Olympiakos: 2010-2011

Collegamenti esterni